Greatest Remix Hits 4 е ремикс албум на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните 
 Диск 1
 What Do I Have to Do? (Movers and Shakers 12" mix) – 8:49
 The Loco-Motion (Girl Meets Boy mix) – 3:15
 Made in Heaven (Heaven Scent 12" mix) – 5:46
 Wouldn't Change a Thing (Espagna mix) – 5:51
 Better the Devil You Know (Alternative 7" mix) – 3:20
 Things Can Only Get Better (Original 12" mix) – 7:12
 The Loco-Motion (Kohaku mix) – 5:59
 Let's Get to It (Tony King 12" mix) – 6:00
 What Kind of Fool (Heard All That Before) (Pete Waterman's 12" Master mix) – 6:50

 Диск 2
 I Should Be So Lucky (Extended mix) – 6:08
 The Loco-Motion (7" version) – 3:07
 Hand on Your Heart (Smokin' remix) – 5:34
 I Am the One for You – 3:12
 Step Back in Time (Tony King remix) – 7:30
 Too Much of a Good Thing (Original 12" mix) – 5:51
 If You Were with Me Now (Orchestral version, with Keith Washington) – 3:12
 Finer Feelings (Brothers in Rhythm Ambient reprise) – 3:58
 Celebration (AKA Good Times mix) – 8:06

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 1998 година